Demigod (computerspel), een computerspel van Gas Powered Games
Demigod (band), een Zweedse metalband
Demigod (album), het zevende studioalbum van metalband Behemoth

Zie ook 
 Halfgod